Алексе́й Абрико́сов:
 Абрикосов, Алексей Алексеевич (1928—2017) — советский, российский и американский физик, академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике.